A prágai 99-es jelzésű villamos a Sídliště Řepy és a Nádraží Hostivař között közlekedik éjszaka, többnyire a nappali 10-es és 22-es villamosok útvonalán.

Története 

2017. április 28-áig 59-es jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
!Megállóhely neve
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
| Sídliště Řepyvégállomás
|64
|align=left|
|-
|1
| Blatiny
|62
|align=left|
|-
|2
| Slánská
|61
|align=left|
|-
|3
| Hlušičkova
|59
|align=left|
|-
|4
| Krematorium Motol
|58
|align=left|
|-
|6
|Motol
|57
|align=left|
|-
|7
|Vozovna Motol
|56
|align=left|
|-
|8
| Hotel Golf
|55
|align=left|
|-
|9
|Poštovka
|54
|align=left|
|-
|10
| Kotlářka
|53
|align=left|
|-
|11
| Kavalírka
|52
|align=left|
|-
|12
| Klamovka
|50
|align=left|
|-
|13
| U Zvonu
|49
|align=left|
|-
|14
| Bertramka
|48
|align=left|
|-
|17
| Anděl
|44
|align=left|
|-
|20
| Arbesovo náměstí
|41
|align=left|
|-
|21
| Švandovo divadlo
|40
|align=left|
|-
|22
| Újezd
|39
|align=left|
|-
|24
| Národní divadlo
|37
|align=left|
|-
|26
| Národní třída
|36
|align=left|
|-
|27
| Lazarská
|29
|align=left|
|-
|∫
| Novoměstská radnice
|28
|align=left|
|-
|34
| Karlovo náměstí
|27
|align=left|
|-
|36
| Štěpánská
|26
|align=left|
|-
|38
| I. P. Pavlova
|24
|align=left|
|-
|39
| Náměstí Míru
|22
|align=left|
|-
|41
| Jana Masaryka
|20
|align=left|
|-
|42
| Krymská
|19
|align=left|
|-
|43
| Ruská
|18
|align=left|
|-
|45
| Vršovické náměstí
|17
|align=left|
|-
|46
| Čechovo náměstí
|16
|align=left|
|-
|47
| Koh-i-noor
|15
|align=left|
|-
|49
| Slavia
|13
|align=left|
|-
|50
| Kubánské náměstí
|12
|align=left|
|-
|52
| Průběžná
|11
|align=left|
|-
|54
| Na Hroudě
|10
|align=left|
|-
|55
| Nádraží Strašnice
|9
|align=left|
|-
|56
| Radošovická
|8
|align=left|
|-
|57
| Dubečská
|7
|align=left|
|-
|58
| Na Padesátém
|6
|align=left|
|-
|59
| Zahradní Město
|5
|align=left|
|-
|60
| Sídliště Zahradní Město
|4
|align=left|
|-
|61
| Obchodní centrum Hostivař
|3
|align=left|
|-
|62
| Na Groši
|2
|align=left|
|-
|63
| Hostivařská
|1
|align=left|
|-
|65
| Nádraží Hostivařvégállomás
|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
A DPP honlapja 

Prága villamosvonalai